Sven Anders Hedin ist der Name folgender Personen:

* Sven Anders Hedin (Mediziner) (1750–1821), schwedischer Mediziner 

 Sven Anders Hedin (1865–1952), schwedischer Geograph, Entdeckungsreisender, Fotograf und Zeichner, siehe Sven Hedin